Le Carillon de la mort est le premier livre-jeu de la série Les Messagers du temps écrit par James Campbell et publié en 1987. Il est dédié à Françoise Gaudry.

Résumé 
L'histoire se déroule dans un Moyen Âge fantastique avec sorcières et lieux hantés. Le prince (ou la princesse selon le lecteur) du temps doit délivrer le Messager du temps Gayok le preux.

Titre de livre-jeu
Œuvre littéraire se déroulant au Moyen Âge